Schöne Tage steht für:

 Schöne Tage (Roman), Roman von Franz Innerhofer (Schriftsteller) (1974)
 Schöne Tage (1981), österreichischer Spielfilm von Fritz Lehner
 Schöne Tage (2002), ungarischer Spielfilm von Kornél Mundruczó